chi esercita il commercio;
 in certi ordinamenti di civil law, il commerciante (diritto commerciale), è una persona fisica o giuridica che esercita atti di commercio per professione abituale, alla quale il diritto commerciale conferisce uno status particolare